Findhorn ist der Name 
 eines schottischen Flusses, siehe Findhorn (Fluss)
 einer schottischen Gemeinde, siehe Findhorn (Ort)
 einer Bucht, siehe Findhorn Bay
 einer spirituellen Gemeinschaft, siehe Findhorn Foundation
 einer Fregatte der Royal Navy, siehe HMS Findhorn (K 301)